Iara se poate referi la:

Localități din România 

 Iara – localitate din județul Cluj
 Iara de Mureș – localitate din județul Mureș

Comune din România 

 Iara - comună în județul Cluj

Plasă din România interbelică 

 Plasa Iara, județul Turda, plasă din Județul Turda (interbelic)

Toponime românești